Ian McDonald může být:

 Ian McDonald (hudebník) (1946–2022), britský hudebník
 Ian McDonald (fotbalista) (* 1953), britský fotbalista
 Ian McDonald (britský spisovatel) (* 1960), britský spisovatel žánru science fiction

Ian MacDonald může být:
 Ian MacDonald (kritik) (1948–2003), britský hudební kritik
 Ian MacDonald (herec) (1914–1978), americký herec
 Ian MacDonald (fotbalista) (* 1953), skotský fotbalista

Iain MacDonald může být:
 Iain MacDonald (1950–2020), skotský dudák